Crosshill puede referirse a:

 Crosshill (East Ayrshire), Escocia
 Crosshill (Fife), Escocia
 Crosshill (Irlanda del Norte)
 Crosshill (South Ayrshire), Escocia